Мурли Манохар Джоши (; род. 5 января 1934, Дели, Британская Индия) — индийский политический и государственный деятель, один из ведущих членов Бхаратия джаната парти, член индуистской националистической организации «Раштрия сваямсевак сангх», министр социального развития Индии (1998—2004), министр науки и технологий Индии (1999—2004).

Награды 
 Падма вибхушан (2017).
 Орден Дружбы (6 декабря 2013 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей, активную благотворительную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мурли Манохара Джоши
 Блог Мурли Манохара Джоши
 BJP profile of M. M. Joshi

Министры Индии
Депутаты Лок сабхи
Президенты Бхаратия джаната парти